SC Freiburg er kvindernes hold fra fodboldklubben SC Freiburg. De spillede i Tysklands topliga, Bundesligaen i flere år. I 2009–10 rykkede de ned i 2. Bundesliga. Et år senere rykkede holdet op i Bundesligaen igen og har spillet der siden.

Historiske slutplaceringer

Aktuel trup

Referencer

Kvindefodboldklubber i Tyskland